regola di Cartesio, per il segno delle radici di un polinomio
 regola dei segni del prodotto